Гран-при Великобритании 1953 года (официально VI RAC British Grand Prix) — автогонка, прошедшая 18 июля 1953 года на трассе Сильверстоун, Сильверстоун, Великобритания. Она стала шестой гонкой сезона 1953. Гонку выиграл Альберто Аскари.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Альберто Аскари — 1:48
 Быстрый круг:   Альберто Аскари, Хосе Фройлан Гонсалес - 1:50 (186,64 км/ч)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

</div>

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании